Роберт фон Койдель (; 27 февраля 1824, Кёнигсберг — 26 апреля 1903) — немецкий государственный деятель.

С 1863 был одним из главных сотрудников Бисмарка. Выбранный в 1871 депутатом в рейхстаг, Койдель примкнул к имперской (свободно-консервативной) партии. В 1872 Койдель был назначен германским посланником в Константинополь, с 1873 по 1887 занимал тот же пост в Риме.

Ссылки 
  

Послы Германии в Италии
Послы Германии в Турции
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1824 году
Родившиеся 27 февраля
Родившиеся в Кёнигсберге
Умершие в 1903 году
Умершие 26 апреля